Polom est un toponyme qui peut désigner :

Polom, un village de la municipalité de Bratunac, dans la République serbe de Bosnie.

Polom, un village de la municipalité de Gornji Milanovac, dans le district de Moravica ;
 Polom, un village de la municipalité de Vladičin Han, dans le district de Pčinja.

Polom, une commune du district de Přerov, dans la région d'Olomouc ;
 Polom, une commune du district de Rychnov nad Kněžnou, dans la région de Hradec Králové ;
 Pustá Polom, une commune du district d'Opava, dans la région de Moravie-Silésie ;
 Velká Polom, une commune du district d'Ostrava-Ville, dans la région de Moravie-Silésie.

Homonymie de localités en  Tchéquie